Клубный кубок UNCAF 1976 — 6-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир вновь был сыгран по круговой системе в одной группе, число участников было расширено до семи. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей впервые завоевал гватемальский клуб «Аврора».

Участники 

  Аврора — чемпион Гватемалы сезона 1975.
  Комуникасьонес — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1975.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1975.
  Картахинес — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1975.
  Агила — чемпион Сальвадора сезона 1975/1976.
  Альянса — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1975/1976.
  Платенсе — обладатель Кубка Фратернитад 1975.

Результаты

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1976